Heterospilus annulicornis (Ashmead), een schildwesp
 Heterospilus annulicornis (Muesebeck), een schildwesp